

Geografia

Niemcy 
 Preußisch Stargard – dawny powiat

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Starogard Gdański

Zobacz też 
 Stargard